Колумбийско-перуанская война (1828—1829)
 Колумбийско-перуанская война (1932—1933)